Take No Prisoners:

 Take No Prisoners — компьютерная игра в жанре action.
 Take No Prisoners — четвёртый студийный альбом американской группы Molly Hatchet, исполняющей южный рок.
 Take No Prisoners — первый альбом британского певца Дэвида Байрона
 Live: Take No Prisoners — концертный альбом американского музыканта Лу Рида
 Take No Prisoners — песня с альбома Megadeth Rust in Peace.